In 1913/14 werd het negende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond (NFV). De vele regionale competities werden dit jaar vervangen door de NFV-Liga. Het was Holstein Kiel dat hierop aandrong om één competitie voor de hele bond te organiseren, naar voorbeeld van de Brandenburgse voetbalbond. 

Altonaer FC 93 werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel ging. De club verloor in de eerste ronde van Duisburger SpV.

Hannoverscher SV 96 was een fusie tussen Hannoverscher FC 96 en BV Hannovera 1898.

NFV-Liga

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1913/14